Macari ist der Name folgender Orte:
 ein Ortsteil von San Vito Lo Capo auf Sizilien, Italien
 Macari (Peru), ein Ort in der Provinz Melgar, Peru

Macari ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Macari (* 1980), französischer Regisseur und Videoproduzent
 Joe Macari (* 1966), britischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Lou Macari (* 1949), schottischer Fußballspieler und -manager